Fudbalski klub "Mornar" (FK Mornar Bar; FK Mornar; Mornar Bar; Mornar, ćirilica Фудбалски Kлуб Морнар Бар) je nogometni klub iz Bara, Crna Gora.  
U sezoni 2019./20. "Mornar" je član "Druge crnogorske nogometne lige".

O klubu 
Klub je osnovan 1923. godine pod nazivom "JSK Crnojević", koji je bio član Splitskog nogometnog podsaveza, a kasnije Cetinjskog podsaveza, u čijim se prvenstvima natjecao.  
Poslije Drugog svjetskog rata, klub je promijenio viže naziva - "Jadran", "Obnova", "Tempo" (po narodnom heroju Svetozaru Vukmanoviću - Tempu) i konačno "Mornar", pod kojim nazivom igraju u Crnogorskoj republičkoj ligi u sezoni 1950.  
Za vrijeme socijalističke Jugoslavije "Mornar" je pretežno član "Republičke lige Crne Gore". U sezoni 1988./89. postaju članovi "Međurepubličke lige - Jug".  
Od sezone 1991./92. pa do sezone 2005./06., u okviru prvenstava SRJ, odnosno Srbije i Crne Gore, "Mornar" je bio član 2.  lige SRJ / SiCG (6 sezona), Međurepubličke (3. lige) - Jug, 1. crnogorske lige i Crnogorske republičke lige.  
Osamostaljenjem Crne Gore, 2006. godine, "Mornar" je postao član "Druge crnogorske lige", ali je odmah ispao u "Treću crnogorsku ligu (Južna regija)", gdje je igrao jednu sezonu. Do sezone 2018./19. "Mornar" je sedam sezona bio član "Prve crnogorske lige".

Stadion

Uspjesi

Nakon 2006. (Crna Gora) 
 Druga crnogorska nogometna liga 
 prvak: 2017./18. 
 doprvak: 2011./12. 

 Treća liga Crne Gore - Južna regija 
 prvak: 2007./08. 

 Kup Južne regije 
 pobjednik: 2007.

Od 1991./92. do 2005./06. (SRJ / SiCG) 
 Crnogorska republička liga 
 prvak: 1994./95., 2000./01. 
 drugoplasirani: 1993./94.  1994./95. 

 Republički kup Crne Gore 
 pobjednik: 1994./95.

Od 1946. do 1991. (FNRJ / SFRJ) 
 Crnogorska republička liga 
 prvak: 1988./89. 
 trećeplasirani: 1969./70. 

 Crnogorska liga - Jug 
 prvak: 1978./79., 1985./86.

Pregled plasmana

Poznati igrači 
 Nikola Žigić

Poznati treneri

Unutrašnje poveznice  
 Bar

Vanjske poveznice 
 int.soccerway.com, FK Mornar Bar 
 worldfootball.net, FK Mornar Bar 
 globalsportsarchive.com, FK Mornar Bar 
 srbijasport.net, Mornar 
 sportdc.net, Mornar 
 transfermarkt.com, FK Mornar Bar

Izvori  
 
 barinfo.me, Naši klubovi drugačijeg imena, objavljeno 5. studenog 2014., wayback arhiva 
 foot.dk, FK Mornar 
  

Crnogorski nogometni klubovi
Bar